Arthur McDonald (1903–1996) – brytyjski marszałek lotnictwa, żeglarz olimpijczyk
 Arthur B. McDonald  (ur. 1943) – kanadyjski fizyk, laureat Nagrody Nobla

Zobacz też 
 Arthur MacDonald (1919–1995) – australijski generał